«Хор» () — телесериал с элементами мюзикла, драмы и комедии, транслируемый телеканалом Fox в Соединённых Штатах Америки и Канаде. В центре сюжета — школьный хор «Новые горизонты» (), созданный в вымышленной средней школе Уильяма Макинли в Лайме, штат Огайо. Сюжетные линии сериала затрагивают взаимоотношения между хористами, в числе которых восемь главных героев, руководителем хора и по совместительству преподавателем испанского языка, а также властным тренером школьной команды поддержки, которая пытается закрыть хор.
Шоу было создано Райаном Мерфи, Брэдом Фэлчаком и Иэном Бреннаном.Персонажи сериала исполняют кавер-версии различных песен. По словам Райана Мёрфи, который ответственен за выбор песен и является одним из создателей сериала, он старается соблюсти баланс между хитами из чартов и оригинальными композициями, сочиненными специально для шоу. Как только Мёрфи выбирает песню, правовые вопросы с издателями уясняются администраторами, и музыкальный продюсер Адам Андерс аранжирует её для актёрского состава сериала.
В списке представлены композиции, исполненные персонажами сериала в четвертом сезоне.

Песни

См. также 
 Список песен первого сезона телесериала «Хор»
 Список песен второго сезона телесериала «Хор»
 Список песен третьего сезона телесериала «Хор»
 Список песен пятого сезона телесериала «Хор»
 Список песен шестого сезона телесериала «Хор»
 Дискография телесериала «Хор»

Примечания

Комментарии

Источники 

Хор 4
Списки:Телевидение